Алекса́ндр Альфре́дович Бака́нов (род. ) — русский живописец.

Биография 
Родился 8 августа 1957 года в Самаре.

Образование: Самарское художественное училище, ЛГИТМиК.

 1992—1994 — участник пяти групповых выставок в ЦДХ (Москва).
 1994 — персональная выставка «Письма из провинции», ЦДХ (Москва).
 1996 — персональная выставка в Риме.
 1996—1997 — выставочный тур по городам Италии.
 С 1990 года — член Союза художников России.
 С 2000 года — член Союза театральных деятелей России и член Консультативного Совета «Роспатент».
 2003 год — персональная выставка «Неизвестная Земля» в Государственной Третьяковской Галерее.

Живёт и работает в Самаре и Москве.

Ссылки 
 Сто лет после «Чёрного квадрата», или Парадоксы постмодернизма в изобразительном искусстве современной России 

 Художник в современном интерьере 

Художники России XX века
Выпускники Российского государственного института сценических искусств